

Красні Орли — село, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Красні Орли — селище, Петропавловський район, Алтайський край
 Красні Орли — село, Чаришський район, Алтайський край